Niemcy:
 Berlin-Baumschulenweg – dzielnica Berlina
 Berlin Baumschulenweg – stacja kolejowa w Berlinie